Автодоро́га Р 24 — автомобильная дорога регионального значения на территории Украины.Проходит по территории Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей.

Общая длина 
Общая длина автодороги с. Татаров — Косов - Коломыя - Борщёв - Каменец-Подольский составляет 253,9 км.

Маршрут 
Маршрутная карта автодороги

Примечания

Ссылки